

Цмівка — річка в Хмельницькій області, ліва притока Смолки
 Цмівка — село, Хмельницька область, Шепетівський район